Cobain ist der Familienname folgender Personen:

 Ian Cobain (* 1960), britischer Journalist
 Kurt Cobain (1967–1994), US-amerikanischer Grungemusiker